Albert Charpin (1842-1924), peintre français ;
 André Charpin (1937-), botaniste français ;
 Dominique Charpin (né en 1954), assyriologue français ; 
 Fernand Charpin (1887-1944), acteur français ;
 Jean-Michel Charpin (né en 1949), économiste français, directeur général de l'INSEE de  à  ;
 Pierre Charpin (né en 1962), designer français.